Рогачик — річка у Верхньорогачицькому районі України, ліва притока Дніпра.
 Рогачик — річка в Бериславському районі України, ліва притока Кінки (рукав Дніпра).